Ивково — название населённых пунктов в России:

 Ивково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Ивково — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Ивково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Ивково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ивково — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Ивково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Ивково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.